Твердохлиб:

 Твердохлиб, Анджей (1936—1991) — польский писатель и сценарист.
 Твердохлиб, Сидор Антонович (1886—1922) — украинский поэт и общественный деятель.

См. также 
 Твердохлеб